Мария Мерзликина (1 января 1970) — российская футболистка, выступавшая на позиции полузащитника, Мастер спорта России по футболу.

Первой футбольной командой в карьере были «Лужники» в 1988 году.

С 1989—1991 годах выступала за «Серп и Молот».

В Чемпионатах России по футболу сначала, в 1992—1993, играла за «Русь».

В розыгрыше Кубка России 1992 года в матче ⅛ финала забила гол в ворота ЦСКА (1:0), а в розыгрыше Кубка России 1993 года в матче 1/16 финала забила гол в ворота красноярской «Сибирячки» (5:0).

В 1994 провела за «ЦСК ВВС» один матч и получив травму закончила карьеру.

Достижения 
Универсиада
 бронзовый призёр (1): 1993
Чемпионат СССР по футболу среди женщин
 серебряный призёр (1): 1990
Чемпионат России по футболу среди женщин
 чемпион (1): 1994
 бронзовый призёр (1): 1993
 включалась в список «33 лучшие футболистки по итогам сезона»: 1992 и 1993.

Матчи за сборную России

Примечания 

Футболистки России
Игроки женской сборной России по футболу
Игроки ЖФК «Русь»
Игроки ЖФК «Серп и молот»
Игроки ЖФК ЦСК ВВС